La Regione Metropolitana di Porto Alegre è l'area metropolitana di Porto Alegre nel Rio Grande do Sul in Brasile. È la quarta regione metropolitana più popolata del Brasile, dopo quelle di San Paolo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Comuni 
La regione comprende 34 comuni:

Note 
I dati sono forniti dal IBGE e sono relativi all'anno 2015.

Porto Alegre
Porto Alegre